Carcí d'Atenes (en llatí Carcinus, en grec antic ) fou un poeta grec, fill de Teodectes o Xènocles. Va viure cap a l'any 380 aC. Va ser el pare de Xenocles d'Atenes el Vell.

Referències 

Poetes de l'antiga Grècia
Poetes atenencs de l'antiguitat
Persones d'Agrigent
Morts a Siracusa
Poetes sicilians